Coppa del Re 2014-2015 – edizione del torneo di calcio spagnolo
 Coppa del Re 2014-2015 – fase finale del torneo di calcio spagnolo

 Coppa del Re 2014-2015 – edizione della competizione di calcio a 5

 Coppa del Re 2014-2015 – edizione del torneo di pallavolo spagnolo